Rudolf Schultz ist der Name folgender Personen:
* Rudolf Schultz (Jurist) (1874–1943), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudolf Schultz (Politiker) (1895–1982), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rudolf Schultz-Debowski (1927–1976), deutscher Kinderbuchillustrator
 Rudolf Schultz von Dratzig (1897–1945), deutscher Landrat und SS-Obersturmbannführer

Siehe auch:
 Rudolf Schulz
 Rudolf Schulze